Змагання з плавання на дистанції 800 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбуваються 25 і 26 липня.

Рекорди 
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 25 липня о 10:31.

Фінал

Примітки 

800 метрів вільним стилем (чоловіки)